French River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 French River (Huronsee), in Ontario
 French River (Waughs River), in Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 French River (Oberer See), in Minnesota
 French River (Quinebaug River) in Massachusetts und Connecticut

in St. Kitts und Nevis:
 French River (St. Kitts)

French River ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 French River (Colchester, Nova Scotia), in Colchester County (Nova Scotia)
 French River (Pictou, Nova Scotia), in Pictou County (Nova Scotia)
 French River (Ontario)  

in den Vereinigten Staaten:
 French River (Minnesota), im St. Louis County

Siehe auch:
 French Broad River, Quellfluss des Tennessee River in North Carolina
 North French River, Nebenfluss des Moose River in Ontario